Ольне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Ольне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ольне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна